Players Tour Championship 2011/2012 — Этап 11 — снукерный низкорейтинговый турнир, основная стадия которого прошла с 17 по 19 декабря 2011 года в Академии снукера в Шеффилде, Англия. Победителем стал Том Форд, обыгравший в финале Мартина Гоулда со счётом 4:3.

11-й этап PTC изначально должен был проводиться в континентальной Европе, однако затем было принято решение перенести его в Шеффилд. При этом, официально этот этап продолжает считаться «европейским» этапом серии; соответственно, его призовой фонд исчисляется в евро.

Результаты

Предварительный раунд 
Матчи предварительного раунда проводились 10 декабря в Шеффилде.

Основной турнир

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Финальная часть

Сенчури-брейки 

 147, 135, 110 Дин Цзюньхуэй
 147, 133, 111 Джейми Коуп
 141, 132, 106 Иан Маккалох
 140, 124 Джадд Трамп
 140 Марко Фу
 140 Майкл Холт
 139, 132, 117, 130 Том Форд
 139, 130, 127, 115, 103, 103 Мартин Гоулд
 139 Стив Дэвис
 137 Пол Дэвисон
 136, 103 Алан Макманус
 136 Рики Уолден
 129, 115 Дэвид Гилберт
 128 Марк Селби
 127 Грэм Дотт
 124, 123 Энтони Хэмилтон
 123, 105, 101 Саймон Бедфорд
 122 Джеймс Уоттана
 121 Марк Аллен
 119 Майкл Уайт

 118 Бен Вулластон
 117 Тони Драго
 114, 105 Марк Дэвис
 113 Сяо Годун
 113 Дэйв Харольд
 112, 101 Доминик Дэйл
 112 Стюарт Бинэм
 109, 103 Дуэйн Джонс
 105, 104 Эндрю Хиггинсон
 104 Чэнь Чже
 102 Люка Бресель
 102 Барри Хокинс
 102 Фергал О'Брайен
 101 Стивен Магуайр
 101 Курт Мэфлин
 101 Найджел Бонд
 100 Маркус Кэмпбелл
 100 Стивен Хендри
 100 Джейми Джонс

Примечания

Ссылки 

 Отчёт об 11-м этапе PTC 2011/12 на World Snooker 

Players Tour Championship
2011 год в снукере